Поли́на Моисе́евна (Муси́евна) Таба́чникова (псевдоним — Полина Нятко́; 1900—1994) — украинская советская актриса театра и кино. Народная артистка УССР (1951). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1949, 1951).

Биография 
Полина Моисеевна Омельченко (по мужу — Табачникова) родилась 21 октября 1900 года в селе Карабачин (ныне Брусиловский район Житомирской области Украины). В 1916—1918 годах училась в музыкально-драматической школе имени Н. В. Лысенко, в 1918—1919 годах — в драматической студии Киевского «Молодого театра». Была артисткой КУАДТ имени И. Я. Франко под сценическим псевдонимом Полина Нятко. В 1925—1935 годах — в Одесском драматическом театре. Преподавала в Киевском театральном институте имени И. К. Карпенко-Карого.

П. М. Нятко умерла 12 октября 1994 года. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

Семья 
 Муж — преподаватель КГПИ имени М. Горького Исай Аронович Табачников. 
 Сестра — актриса и театральный педагог Вера Мусиевна Данилевич.

Творчество

Роли в театре 
 «Много шума из ничего» В. Шекспира — Беатриче
 «Лесная песня» Л. Украинки — Мавка
 «Не судилось» М. П. Старицкого — Анна Петровна
 «В степях Украины» А. Е. Корнейчука — Катерина
 «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука — Пихта
 «Калиновая роща» А. Е. Корнейчука — Ага Александровна Щука
 «Не называя фамилии» В. Минько — Диана Михайловна

Фильмография 
  — Лишённые дня — Милка
  — Колиивщина — Оксана
  — Прометей — Катерина
  — Калиновая роща — Ага Александровна Щука
  — В один прекрасный день — мать Кати
  — Суета — Паша
  — Борец и клоун — мать Ивана Поддубного
 1957 — Шельменко-денщик — Аграфена Семёновна
  — Поэма о море — заместитель министра
 1958 — Сашко — Волчинская
  — Годы девичьи; Зелёная ветка мая; Радость моя — тётя Марина
  — Дипломаты поневоле — Евдокия Ивановна
  — Полоска нескошенных диких цветов — Анна Остаповна

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение роли Пихты в спектакле «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли Аги Александровна Щуки в спектакле «Калиновая роща» А. Е. Корнейчука
 народная артистка УССР (1951)
 орден Трудового Красного Знамени (22.07.1982)
 медаль «За трудовую доблесть» (24.11.1960)
 другие медали

Примечания 

Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Преподаватели вузов Киева
Артисты, известные под псевдонимами
Народные артисты Украинской ССР
Похороненные на Байковом кладбище